Deus:

  — латинское слово, означающее «бог» или «божество».
 Déus — титул римских императоров.

В музыке
 Deus — первый трибьют-альбом итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано.
 Deus — рок-группа из Антверпена, Бельгия, образованная в 1991 году.

См. также 

 Devs

Примечания